Die du Maurier Open 1998 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Montreal. Es war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 15. bis 23. August 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Montreal